Die Spielzeit 1945/46 der 1. Liga war die dritte reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Mit einem 3:1-Sieg setzte sich der LTC Prag im Finalspiel gegen den I. ČLTK Prag durch und gewann somit auch die dritte Ausgabe der 1. Liga. Für die Hauptstädter war es bereits ihr insgesamt achter tschechoslowakischer Meistertitel. Wie in der letzten Spielzeit vor Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der Titel in einer landesweiten Liga mit zwei Gruppen ausgespielt.

Modus 
Wie in der letztmals auf nationaler Ebene ausgespielten Saison 1937/38 wurde die Liga in zwei Gruppen ausgespielt, wobei sich deren Teilnehmerzahl von je sieben auf je sechs verringerte. Da jede Mannschaft gegen jeden Gruppengegner einmal spielte, betrug die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde fünf Spiele. Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich für das Finale um den Meistertitel.

Tabellen

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
Im Finalspiel setzte sich schließlich der Sieger der A-Gruppe, der LTC Prag, mit 3:1 gegen den Stadtnachbarn I. ČLTK Prag durch. Bester Torschütze der Liga wurde Vladimír Kobranov vom I. ČLTK Prag, der in den insgesamt sechs Spielen seiner Mannschaft zehn Tore erzielte.

Meistermannschaft des LTC Prag

1. Liga-Qualifikation 
Die Mannschaften von SK Horácká Slavia Třebíč, SK Libeň und TKNB Bratislava spielten in einer einfachen Runde um die Aufnahme in die 1. Liga für die folgende Spielzeit. Dabei setzten sich die beiden Erstgenannten mit vier bzw. zwei Punkten vor dem punktlosen Team aus Bratislava durch und wurden in die 1. Liga aufgenommen.

 Horácká Slavia Třebíč – SK Libeň 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
 TKNB Bratislava – Horácká Slavia Třebíč 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
 SK Libeň – TKNB Bratislava 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)
 

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1945/46